Route d'Occitanie 2018 var den 42. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 14. til 17. juni 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev Alejandro Valverde fra .

Ryttere og hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018